Щ, щ (искошено: Щ, щ) ћириличко је слово. У руском језику, представља безвучни, надзубно-предњонепчани, струјни сугласник (МФА: ), сличан изговору слова  у речи шума (али дуже). У украјинском и русинском језику, представља групу сугласника  — МФА: . У бугарском језику, представља групу сугласника  — МФА: . У курдском језику, представља сугласник  — МФА: . Други несловенски језици писани на ћирилици користе ово слово како би написали неколицину позајмљеница или страна имена; обично се изговара као  — МФА:  — и често се изоставља приликом учења тих језика.

У српском језику, ово слово се са руског језика транскрибује као , одражавајући историјски руски изговор тог слова. То може довести до забуне, јер  у транскрипцији може да указује на то да је слово Щ, у ствари, спој слова Ш и тврдог Ч, што је тачно код украјинског, али не и руског језика, где је овај звук увек мекши. Слово Щ у ова два језика одговара групи сугласника  у сродним речима на белоруском.

Историја 
Ћириличко слово щ изведено је од глагољичког слова шта —  ().

Име слова у старословенској азбуци било је шта (), а његов стари изговор је сачуван у савременом бугарском језику.

Ово слово користило се и у комском језику за сугласник  (тврђе од ч). Тренутно се представља диграфом тш.

Облик 
Облик овог слова је ћириличко слово ш са десцентом.

Сродна слова и други слични знакови 
 Ш, ш: ћириличко слово
 С́, с́: црногорско ћириличко слово

Рачунарски кодови

Спољашње везе